Der Kanton Ham ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Péronne, im Département Somme und in der Region Hauts-de-France; sein Hauptort ist Ham. Vertreter im Generalrat des Départements sind seit 2016 Didier Potel (DVD) und Françoise Ragueneau (UDI).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 63 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Ham aus den 19 Gemeinden Athies, Brouchy, Croix-Moligneaux, Devise, Douilly, Ennemain, Eppeville, Esmery-Hallon, Ham, Matigny, Monchy-Lagache, Muille-Villette, Offoy, Quivières, Sancourt, Tertry, Ugny-l’Équipée, Villecourt und Y. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 141,83 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019:
 Fusion Grécourt und Hombleux → Hombleux
 Fusion Marchélepot und Misery → Marchélepot-Misery

2017: Fusion Hyencourt-le-Grand, Omiécourt und Pertain → Hypercourt

Ham